КуПС ( или KuPS) — финский футбольный клуб из города Куопио, выступающий в Вейккауслиге. Основан в 1923 году. Шестикратный чемпион Финляндии. Домашние матчи проводит на стадионе «Савон Саномат Арена», вмещающем 5 000 зрителей.

Достижения 
Вейккауслига
  Чемпион (6): 1956, 1958, 1966, 1974, 1976, 2019
  Серебряный призёр (12): 1950, 1954, 1964, 1967, 1969, 1975, 1977, 1979, 2010, 2017, 2021, 2022
  Бронзовый призёр (3): 1953, 2018, 2020

Кубок Финляндии
  Обладатель (3): 1968, 1989, 2021
  Финалист (3): 2011, 2012, 2013

Кубок финской Лиги
  Обладатель (1): 2006

Текущий состав 
По состоянию на 4 ноября 2021 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Игроки в аренде

Статистика выступлений с 2001 года

Выступления в еврокубках

Рекорды еврокубков 
на 26 августа 2021 года

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «КуПС», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
В списке приведены игроки, сыгравшие 50 и более матчей за клуб и годы выступлений.

  Аулис Рюткёнен (1945—1952)
  Берат Садик (2004—2007)
  Эбрима Сохна (2012, 2014—2015)
  Атс Пурье (2012—2015, 2017—2020)
  Омар Колли (2013—2014)
  Илмари Нисканен (2013—2020)
  Томи Мааноя (2014—2015)
  Гболахан Салами (2016—2017)
  Азубуйке Эгвуэкве (2016—2017)
  Вилле Саксман (2017—2020)

Тренеры 
  Эса Пеконен (2000—2001, 2009—2014)
  Яри Пююкёля (2002—2003)
  Исмо Лиус (2003)
  Юха Малинен (2004—2006)
  Кай Нюуссёнен (2007—2009)
  Марко Раямяки (2014—2016)
  Яни Хонкавара (2017—2019)
  Арне Эрландсен (2020)
  Симо Валакари (2021—)

Примечания

Ссылки 

Футбольные клубы Финляндии
Куопио